

Patronyme 
Le nom de Françaix est celui de plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Jean Françaix (1912-1997), compositeur français ;
 Michel Françaix (1943-), homme politique français ;
 Pascal Françaix (1971-), écrivain français de fantastique.